Волосянка — название населённых пунктов:

Украина 
 Волосянка — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Волосянка — село в Сколевском районе Львовской области.